Seve de Campo (ur. 15 lipca 1998 w Melbourne) – australijski biegacz narciarski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Życie prywatne 
Mieszka w Canberze. Studiował na Australijskim Uniwersytecie Narodowym.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 
 

Australijscy biegacze narciarscy
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Melbourne
Ludzie związani z Canberrą
Urodzeni w 1998